SM UC 4 war ein U-Boot der Kaiserlichen Marine vom Typ UC, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. Als Minenlegendes U-Boot half UC 4 dabei, die Minensperren in der Nordsee aufzubauen.
Die Minen die UC 4 auf ihren 73 Feindfahrten legte versenkten mindestens 33 Schiffe mit 46.214 BRT

Einsätze 
Das Einsatzgebiet von UC 4 lag hauptsächlich an den Minensperren in der Nordsee.

 01. Unternehmung 02.08. bis 06.08.1915 – Finnischer Meerbusen
 02. Unternehmung 11.08. bis 16.08.1915 – Utö
 03. Unternehmung 11.09. bis 16.09.1915 – Moonsund
 04. Unternehmung 01.11. bis 04.11.1915 – Schären nordöstlich Utö
 Überholung in Kiel und Verlegung an die Nordsee
 05. Unternehmung 03.02. bis 04.02.1916 – Überführung nach Flandern
 06. Unternehmung 09.02. bis 11.02.1916 – englische Ostküste
 07. Unternehmung 26.02. bis 27.02.1916 – The Downs
 08. Unternehmung 03.03. bis 05.03.1916 – Themsemündung
 09. Unternehmung 11.03. bis 13.03.1916 – The Downs
 10. Unternehmung 15.03. bis 19.03.1916 – Überführung nach Kiel
 11. Unternehmung 30.05. bis 02.06.1916 – Rigaer Bucht
 12. Unternehmung 18.08. bis 25.08.1916 – Moonsund
 13. Unternehmung 30.08. bis 03.09.1916 – Ålandsee
 14. Unternehmung 25.09. bis 30.09.1916 – Überführung nach Flandern
 15. Unternehmung 17.10. bis 20.10.1916 – englische Ostküste
 16. Unternehmung 24.10. bis 26.10.1916 – englische Ostküste
 17. Unternehmung 04.11. bis 09.11.1916 – englische Ostküste, Lowestoft
 18. Unternehmung 23.11. bis 25.11.1916 – Orford Ness
 19. Unternehmung 01.12. bis 04.12.1916 – Galloper Sand
 20. Unternehmung 07.12. bis 10.12.1916 – Orford Ness
 21. Unternehmung 14.12. bis 17.12.1916 – englische Ostküste, Lowestoft
 22. Unternehmung 27.12. bis 01.01.1917 – englische Ostküste
 23. Unternehmung 04.12. bis 07.01.1917 – englische Ostküste
 24. Unternehmung 15.01. bis 16.01.1917 – englische Ostküste, North Yorkshire
 25. Unternehmung 22.01. bis 24.01.1917 – englische Ostküste, Yarmouth
 26. Unternehmung 31.01. bis 02.02.1917 – englische Ostküste, Oxford Ness
 27. Unternehmung 10.02. bis 13.02.1917 – Sizewell Bank
 28. Unternehmung 17.02. bis 20.02.1917 – englische Ostküste, Shipwash-Feuerschiff
 29. Unternehmung 24.02. bis 01.03.1917 – englische Ostküste, North Yorkshire
 30. Unternehmung 09.03. bis 11.03.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 31. Unternehmung 22.03. bis 25.03.1917 – englische Ostküste
 32. Unternehmung 28.03. bis 01.04.1917 – englische Ostküste
 33. Unternehmung 04.04. bis 11.04.1917 – englische Ostküste, Oxfordness
 34. Unternehmung 15.04. bis 21.04.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 35. Unternehmung 25.04. bis 02.05.1917 – englische Ostküste, Sizewell-Bank
 36. Unternehmung 08.05. bis 11.05.1917 – englische Ostküste, Shipwash-Feuerschiff
 37. Unternehmung 17.05. bis 20.05.1917 – englische Ostküste, Great Yarmouth
 38. Unternehmung 25.05. bia 26.05.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 39. Unternehmung 02.06. bis 03.06.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 40. Unternehmung 07.06. bis 12.06.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 41. Unternehmung 14.06. bis 17.06.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 42. Unternehmung 19.06. bis 22.06.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 43. Unternehmung 28.06. bis 29.06.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 44. Unternehmung 05.07. bis 10.07.1917 – englische Ostküste, Shipwash-Feuerschiff
 45. Unternehmung 13.07. bis 16.07.1917 – englische Ostküste, Shipwash-Feuerschiff
 46. Unternehmung 19.07. bis 22.07.1917 – englische Ostküste, Shipwash-Feuerschiff
 47. Unternehmung 21.08. bis 25.08.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 48. Unternehmung 29.08. bis 02.09.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 49. Unternehmung 05.09. bis 12.09.1917 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 50. Unternehmung 17.09. bis 18.09.1917 – englische Ostküste, englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 51. Unternehmung 20.09. bis 25.09.1917 – englische Ostküste
 52. Unternehmung 28.09. bis 01.10.1917 – Aldeburgh Napes
 53. Unternehmung 05.09. bis 13.10.1917 – Oxfordness
 54. Unternehmung 18.10. bis 21.10.1917 – englische Ostküste
 55. Unternehmung 28.10. bis 05.10.1917 – nördlich Southwold
 56. Unternehmung 09.10. bis 15.10.1917 – südlich Southwold
 57. Unternehmung 20.10. bis 25.10.1917 – Aldeburgh Napes
 58. Unternehmung 29.10. bis 15.11.1917 – Lowestoft
 59. Unternehmung 01.12. bis 11.12.1917 – Sunk-Feuerschiff
 60. Unternehmung 03.01. bis 05.01.1918 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 61. Unternehmung 06.01. bis 06.01.1918 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 62. Unternehmung 07.01. bis 07.01.1918 – englische Ostküste, Aldeburgh Napes
 63. Unternehmung 24.01. bis 02.02.1918 – englische Ostküste, Oxfordness
 64. Unternehmung 05.02. bis 12.02.1918 – englische Ostküste, Oxfordness
 65. Unternehmung 17.02. bis 26.02.1918 – englische Ostküste, Oxfordness
 66. Unternehmung 23.02. bis 25.02.1918 – englische Ostküste, Aldeburgh
 67. Unternehmung 04.03. bis 05.03.1918 – englische Ostküste, Harwich
 68. Unternehmung 10.03. bis 13.03.1918 – englische Ostküste
 69. Unternehmung 08.04. bis 10.04.1918 – Shipwash-Feuerschiff
 70. Unternehmung 17.04. bis 21.04.1918 – Shipwash-Feuerschiff
 71. Unternehmung 21.06. bis 26.06.1918 – englische Ostküste
 72. Unternehmung 30.06. bis 04.07.1918 – englische Ostküste
 73. Unternehmung 07.07. bis 17.07.1918 – englische Ostküste

Verbleib 
Nach ihrem letzten Einsatz musste UC 4 zur Motoreninstandsetzung in die Werft. Die Reparatur konnte nicht rechtzeitig beendet werden und das Boot wurde bei Abzug am 2. Oktober 1918 gesprengt, um es dem Feind nicht in die Hände fallen zu lassen.

Versenkungserfolge 
Die genauen Versenkungserfolge durch die Minen sind schwer zu verifizieren, da keine eigenen Berichte der Kommandanten die Versenkung unmittelbar nachweisen können, so sprechen englische Quellen von 36 Versenkungen.

Es ist unklar, ob UC 4 an den Versenkungen von der britischen U-Boot-Falle Kent County am 8. Dezember 1916, dem Fischkutter Giralda und dem Minentrawler Eros beteiligt war.

Literatur

Quellen 
 United States National Archive (NARA) Mikrofilm, KTB UC 4 1915/04/10-1915/12/23 Rolle 83, Item 61893, Seite 123
 United States National Archive (NARA) Mikrofilm, KTB UC 4 1915/12/24-1916/10/31 Rolle 83, Item 61894, Seite 123
 United States National Archive (NARA) Mikrofilm, KTB UC 4 1916/03/19-1916/09/15 Rolle 83, Item 61897, Seite 124
 United States National Archive (NARA) Mikrofilm, KTB UC 4 1916/11/01-1917/08/25 Rolle 83, Item 61895, Seite 124
 United States National Archive (NARA) Mikrofilm, KTB UC 4 1917/08/26-1918/07/17 Rolle 83, Item 61896, Seite 124

Weblinks 
 uboat.net: UC 4

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
Militärschiff für den Minenkrieg (Kaiserliche Marine)
U-Boot im Ersten Weltkrieg
AG Vulcan Hamburg